Futbolo klubas Neptūnas er en litauisk fodboldklub fra Klaipėda. Klubben har hjemmebane på Central stadion (kapacitet 4.000).

Historie 
Klubben blev stiftet i 2020. For nylig (2021–) spillet i Pirma lyga.

Titler

Nationalt 

 Pirma lyga (D2)
 Vindere (0):
 Antra lyga (D3)
 2. plads (1): 2020

Historiske slutplaceringer

Klub farver

Bane farver

Nuværende trup 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Trænere 
  Donatas Navikas (Januar 2020 – April 2020)
  Kęstutis Ivaškevičius (April 2020 – Desember 2021)
  Valdas Trakys (Desember 2021 –)

Noter

Eksterne kilder/henvisninger 
 Officiell Hemsida
 Officiell Hemsida 1lyga.lt (lt)

Fodboldklubber i Litauen
Etableret i 2020